Nom de dos antics monestirs cristians de l'Iraq:
 Dayr al-Jathaliq (Maskin) al districte de Maskin
 Dayr al-Jathaliq (Bagdad) a l'oest de Bagdad